Demmler ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Demmler (1843–1922), deutscher evangelischer Geistlicher
 Georg Demmler (1873–1931), deutscher Architekt und Sportler
 Georg Adolph Demmler (1804–1886), deutscher Architekt, mecklenburg-schwerinscher Baubeamter und Politiker (DtVP, SAP), MdR 
 Gustav Demmler, Begründer der gleichnamige Luxus- und Spitzenpapierfabrik und Vater von Georg Demmler
 Johann Demmler (1834–1902), bayerischer Politiker, Landwirt und Gutsbesitzer
 Karl Demmler (1841–1930), deutscher Politiker (SPD)
 Kurt Demmler (1943–2009), deutscher Liedermacher und Texter
 Paula Demmler (1891–1959), deutsche Landschaftsmalerin der Düsseldorfer Schule 
 Theodor Demmler (1879–1944), deutscher Kunsthistoriker
 Willy Hugo Demmler (1887–1954), deutscher Porträt-, Genre- und Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule

Demmler ist der Name folgender deutscher Unternehmen:
 Fahrzeugbau Demmler, Wertingen
 Demmler Verlag, Ribnitz-Damgarten

Siehe auch:
 Demler